Ла́ркин, женская форма Ла́ркина (, ) — английская, ирландская и русская фамилия, топоним:

Фамилия 

 Ларкин, Алексей Афанасьевич (1912—1958) — советский архитектор. 
 Ларкин, Анатолий Иванович (1932—2005) — российский физик.
 Ларкин, Андрей Сергеевич (род. 1975) — российский топ-менеджер.
 
 Ларкин, Джеймс (1876—1947) — деятель ирландского рабочего движения.
 Ларкин, Джон Пол (Скэтмэн Джон, 1942—1999) — американский джазовый музыкант и поэт.
 Ларкин, Дилан (род. 1996) — американский хоккеист. 
 Ларкин, Иван Иванович (1924—2009) — Герой Советского Союза.
 Ларкин, Кларенс (1850—1924) — американский баптистский пастор, доктор богословия.
 Ларкин, Кристофер (род. 1987) — американский актёр корейского происхождения.
 Ларкин, Крис (род. 1967) — английский актёр.
 Ларкин, Лоренз (род. 1986) — американский боец ММА.
 Ларкин, Митч (род. 1993) — австралийский пловец.
  (1925—2012) — американская балерина и педагог, сооснователь «»; супруга танцовщика .
 Ларкин, Райан (1943—2007) — канадский кинорежиссёр-аниматор.
 Ларкин, Томас (род. 1990) — итальянский и американский хоккеист.
 Ларкин, Филип (1922—1985) — британский поэт.
 Ларкин, Шейн (род. 1992) — американский и турецкий баскетболист.
 Ларкин, Шеннон (род. 1967) — американский музыкант, барабанщик.

 Ларкина, Анна Игоревна (род. 1998) — российская синхронистка.
 Ларкина, Муся — театральный псевдоним балерины .
 Ларкина, Ольга Александровна (1985—2005) — российская синхронистка.

Топоним 
 Ларкин — тауншип в округе Ноблс, Миннесота, США.